Biosphere (englisch für Biosphäre) steht für:

 Biosphere, Ambient-Projekt des Musikers Geir Jenssen 
 Biosphere 2, ökologisches Experiment
 Biosphère (Montreal), ein Museum in Kanada
 Biosphere Conference, 1968 von der UNESCO in Paris veranstaltet

Siehe auch:
 Biosphäre (Begriffsklärung)